Nikola V., papa od 1397. do 1455. godine
 Nikola V., protupapa od 1328. do 1330. godine